Myers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan A. Myers
 Charles W. Myers
 Frank Jacob Myers
 George Sprague Myers
 Robert F. Myers